Cavalcanti puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Alberto Cavalcanti (1897-1982), director y productor de cine brasileño.
 Cavalcante dei Cavalcanti (1220-1280), filósofo epicúreo y padre de Guido Cavalcanti.
 Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Melo (1897-1976), pintor, ilustrador y caricaturista brasileño.
 Guido Cavalcanti (1258-1300), poeta italiano.
 José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna (1871-1937), militar español.
 Luis Eduardo Barros Cavalcanti (n.1981), entrenador brasileño.
 Taciana Barbosa Cavalcanti (n.1961), botánica brasileña.

Además, puede referirse a:
 Anunciación Cavalcanti (o Anunciación  de Cavalcanti), obra de Donatello.
 Marquesado de Cavalcanti, título nobiliario español.